El concepto de cristianismo ortodoxo puede designar a cualquier teología cristiana que sus adherentes consideran la correcta en comparación con otras. Más específicamente se puede referir a:

 Ortodoxia bizantina
 Iglesia ortodoxa, comunidad predominante en el este de Europa, y en varias naciones del medio oriente, que en rango poblacional conforma el tercer lugar de grandes congregaciones cristianas, después de la Iglesia católica y el conjunto de iglesias protestantes.
 Iglesias ortodoxas no canónicas, conjunto de Iglesias cuya canonicidad no es reconocidas por ninguna otra Iglesia dentro de la comunión ortodoxa.
 Iglesia ortodoxa occidental, comunidad de fieles de la Iglesia ortodoxa que ponen en práctica una antigua tradición litúrgica, y espiritual que proclama ser heredera de la patrística de las antiguas Iglesias cristianas de Occidente, dichos practicantes son actualmente un número minoritario de fieles.

 Iglesias ortodoxas orientales, comunidades de igual antigüedad y apostolicidad diferenciadas de la Iglesia ortodoxa por no aceptar la cristología emanada del Concilio Ecuménico de Calcedonia el año 451.